Gerville-Réache ist der Familienname folgender Personen:

 Gaston Gerville-Réache (1854–1908), Gouverneur der Kolonie Französische Antillen
 Jeanne Gerville-Réache (1882–1915), französische Opernsängerin